Mesterskabsserien 1935-36 var den 23. sæson om Danmarksmesterskabet i fodbold for herrer organiseret af DBU. Mesterskabet blev for fjerde gang vundet af BK Frem.  
BK Frem sikrede sig reelt mesterskabet i sidste kamp d. 3. maj 1936 ved at slå AGF 4-2 foran 12.000 tilskuere i Københavns Idrætspark. AB kunne i teorien overhale Frem fem dage senere, hvis AB på udebane besejrede Næstved BK med ti mål. Det lykkedes dog kun AB at vinde kampen med 5-0.
For første gang sluttede to jyske klubber blandt de fire bedste, idet AaB opnåede sin hidtil bedste placering som nummer tre, og AGF blev nummer fire.

Mesterskabsserien 

Oprykker:  HIK

Kilder 

Fodboldturneringer i Danmark